Kazačok (ballo) – ballo del 1600 tradizionale in Russia, Bielorussia e Ucraina.
Kazačok (lander) – piattaforma di atterraggio del rover Rosalind Franklin.